Бори́с Пано́в:
 Панов, Борис Иванович (1910—1962) — первый секретарь Калужского обкома ВКП(б).
 Панов, Борис Семёнович (1928—2012) — советский и украинский геолог, доктор геолого-минералогических наук.